Hulst steht für:
 ein altes Wort für Stechpalme
 eine niederländische Gemeinde der Provinz Zeeland, siehe Hulst

van de Hulst steht für:
 (2413) van de Hulst, nach Hendrik Christoffel van de Hulst benannter Asteroid

van de Hulst, van der Hulst oder van Hulst steht für Personen:

 Amber van der Hulst (* 1999), niederländische Radsportlerin
 Dominique van Hulst (* 1981), niederländische Sängerin
 Elly van Hulst (* 1959), niederländische Leichtathletin
 Hendrik Christoffel van de Hulst (1918–2000), niederländischer Astrophysiker
 Jan Baptist van der Hulst (1790–1862), belgischer Porträt- und Historienmaler und Lithograf
 Johan van Hulst (1911–2018), niederländischer Pädagoge, Politiker und Widerstandskämpfer
 Marco van der Hulst (* 1963), niederländischer Radrennfahrer
 Pieter Teyler van der Hulst (1702–1778), niederländischer Tuchfabrikant und Sammler

Siehe auch:
 Hülst, Vanderhulst
 Holst